Tösen från Stormyrtorpet är en kortroman av Selma Lagerlöf.

Tösen från Stormyrtorpet kan också syfta på:

 Tösen från Stormyrtorpet (film, 1917) – en svensk film från 1917
 Tösen från Stormyrtorpet (film, 1935) – en film från Tyskland, originaltitel Das Mädchen vom Moorhof
 Tösen från Stormyrtorpet (film, 1940) – finsk film från 1940, originaltitel Suotorpan tyttö
 Tösen från Stormyrtorpet (film, 1947) – en svensk dramafilm från 1947
 Tösen från Stormyrtorpet (film, 1958) – en film från Tyskland, originaltitel Das Mädchen vom Moorhof